Bączek (Ixobrychus minutus) – ptak z rodziny czaplowatych
 Bączek (żeglarstwo)
 Bączek – wieś w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Skarszewy
 Bączek (przystanek kolejowy) – przystanek w powyższej miejscowości
 Bączek (broń strzelecka) – element łączący lufę z łożem
 Bączek (artyleria) – metalowy pierścień służący do mocowania wyposażenia pomocniczego
 Bączek – zabawka obracająca się wokół własnej osi

Osoby:

 Maria Bączek – polska judoczka